Stojković peut désigner :

Toponyme 
Stojković, un village du Kosovo situé dans la municipalité d'Uroševac, district de Kosovo.

Patronymes 
 Danilo Stojković (1934-2002), acteur yougoslave
 Dragan Stojković (1965-), footballeur yougoslave.
 Filip Stojković (1993-), footballeur international monténégrin.
 Luka Stojković (2003-), footballeur croate.
 Nenad Stojković (1956-), footballeur yougoslave.
 Vladimir Stojković (1983-), footballeur serbe.
 
Homonymie de patronyme